Rutherford är liksom det snarlika Rutherfurd ett engelskt efternamn. Det har även använts som förnamn. En rad företeelser har uppkallats efter personer med detta namn. Den 31 december 2014 var 12 personer med efternamnet Rutherford bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Rutherford
 Alicia Rutherford (1712–1794), mera känd som Alison Cockburn, skotsk poet
 Ann Rutherford (1917–2012), amerikansk skådespelare
 Daniel Rutherford (1749–1819), skotsk botanist och läkare
 Ernest Rutherford (1871–1937), nyzeeländsk-brittisk fysiker
 Frank Rutherford (född 1964), friidrottare från Bahamas (tresteg)
 Greg Rutherford (född 1986), brittisk friidrottare (100 meter och längd)
 Jim Rutherford (född 1949), kanadensisk ishockeymålvakt och ledare
 Johnny Rutherford (född 1938), amerikansk racerförare
 Joseph Franklin Rutherford (1869–1942), ledare av Jehovas vittnen
 Kelly Rutherford (född 1968), amerikansk skådespelare
 Margaret Rutherford (1892–1972), brittisk skådespelare
 Mike Rutherford (född 1950), brittisk musiker
 Paul Rutherford (född 1959), brittisk musiker (Frankie Goes To Hollywood)
 Samuel Rutherford (1600–1661), skotsk teolog och politisk teoretiker

Personer med förnamnet Rutherford
 Rutherford Alcock (1809–1897), brittisk diplomat och orientalist
 Rutherford B. Hayes (1822–1893), amerikansk politiker, republikan, president 1877–1881

Se även 
 Rutherfurd

Källor

Engelska efternamn
Skotska efternamn